Anton Lopatine (1897-1965), militaire russe ;
 Innokenti Lopatine (1839-1909), ingénieur des mines et explorateur russe ;
 Lev Lopatine (1855-1920), philosophe et psychologue russe.